Рогаль — фамилия.

Известные носители 
 Рогаль, Виталий Сергеевич (1915—2004) — советский и российский живописец, народный художник РСФСР.
 Рогаль, Николай Митрофанович (1909—1977) — советский дальневосточный писатель, литературный критик, главный редактор журнала «Дальний Восток».

Составная фамилия 
 Рогаль-Левицкий, Дмитрий Романович (1898—1962) — советский композитор, педагог и музыковед, мастер оркестровки.
 См. также 
 Суэ-Рогаль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж.